Женская сборная КНР по футболу — национальная команда по футболу, представляющая Китайскую Народную Республику на международной арене.

Рекорды

Достижения 
 Олимпийские игры:  Серебро: 1996, Атланта

История выступлений

История выступлений на Кубке мира 
Чемпионат мира среди женщин ФИФА

 *При ничьих победитель определялся в серии пенальти

Летние Олимпийские игры
 1996: Второе место
 2000: Четверть-финалист
 2004: Групповая стадия
 2008: Четверть-финалист
 2012: Не отобрались

Кубок Азиатской конфедерации по женскому футболу
 с 1975 по 1983 — Не принимала участие
 1986 : Чемпион
 1989 : Чемпион
 1991 : Чемпион
 1993 : Чемпион
 1995 : Чемпион
 1997 : Чемпион
 1999 : Чемпион
 2001 : Третье место
 2003 : Второе место
 2006 : Чемпион
 2008 : Второе место
 2010 : Четвёртое место
 2014 : Третье место
 2018 :

Кубок Алгарве
 1994 : Не принимала участие
 1995 : Не принимала участие
 1996 : Третье место
 1997 : Второе место
 1998 : Пятое место
 1999 : Чемпион
 2000 : Третье место
 2001 : Третье место
 2002 : Чемпион
 2003 : Второе место
 2004 : Шестое место
 2005 : Седьмое место
 2006 : Шестое место
 2007 : Десятое место
 2008 : Девятое место
 2009 : Пятое место

Футбол на Азиатских играх
 1990 : Чемпион
 1994 : Чемпион
 1998 : Чемпион
 2002 : Финалист
 2006 : Третье место
 2010 : Четвёртое место
 2014 :

Восточноазиатский футбольный чемпионат
 2005 : Четвёртое место
 2008 : Третье место
 2010 : Второе место

Последние матчи

Отборочный олимпийский турнир 2012

Товарищеские матчи

Матчи со сборной СССР 
Команда КНР провела со сборной СССР 4 матча, все из которых выиграла (также один матч сыграла сборная КНР-2, которая уступила сборной СССР).

Текущий состав 
Ниже перечислены игроки, которые были включены в заявку сборной Китая на Олимпийские игры 2020 в Японии.

Тренеры 
  Цун Чжэюй (1984—1988)
  Шан Жуйхуа (1988—1991)
  Ма Юаньань (1991—2001)
  Ма Лянсин (2002—2003)
  Чжан Хайтао (2003—2004)
  Ван Хаймин (2004—2005)
  Пэй Эньцай (2005)
  Ма Лянсин (2005—2006)
  Ван Хаймин (Caretaker) (2007)
  Марика Домански-Лайфорс (2007)
  Элизабет Луизель (2007—2008)
  Шан Жуйхуа (2008—2010)
  Ли Сяопэн (2011—)

См. также 
 Футбол в Китае

Примечания

Ссылки 
 Chinese Football Association 
  
 http://www.fifa.com/associations/association=chn/index.html  Профиль ФИФА (англ.)
 https://web.archive.org/web/20080809094424/http://results.beijing2008.cn/WRM/ENG/BIO/Team/9990941.shtml Профиль Летние Олимпийские игры 2008 (англ.)
 http://www.the-afc.com/eng/nassoc/country.jsp_CHN-249-1.html Профиль Азиатская конфедерация футбола (англ.)
 http://www.eaff.com/10fa/fa01/team.html#women Профиль Федерация футбола Восточной Азии (англ.)

Женский футбол в Китае
Китай